Miejscowości w USA:
 Clearfield – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Taylor
 Clearfield – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Clearfield – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Davis
 Clearfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
Gminy w USA:
 Clearfield (ang. Clearfield Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Griggs
 Clearfield (ang. Clearfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Clearfield (ang. Clearfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 Clearfield (ang. Clearfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Clearfield (ang. Clearfield County) – w stanie Pensylwania